Аран-и-Бидголь:

 Аран-и-Бидголь — город в центральном Иране, в провинции Исфахан.
 Аран-и-Бидголь — одна из 21 области (шахрестана) иранской провинции Исфахан.